Zr.Ms. Amsterdam (1853)
 Zr.Ms. Amsterdam (1995)